Снитино () — село, Хорошковский сельский совет, Лубенский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5322887907. Население по переписи 2001 года составляло 270 человек.

Географическое положение 
Село Снитино находится в 2-х км от левого берега реки Сула,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Хорошки,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Снитин.
На расстоянии в 1,5 км расположено село Чернече.

История 
 2007 — изменён статус с посёлка на село.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 Полтавская областная психиатрическая больница № 2 «Снитино».

Примечания